

Cinema
Goodbye Again – film statunitense del 1933 diretto da Michael Curtiz
Le piace Brahms? (Goodbye Again) – film statunitense e francese del 1961 diretto da Anatole Litvak

Teatro
Goodbye Again – commedia teatrale del 1928 di George Haight e Allan Scott

Televisione
Goodbye Again – serie televisiva britannica in 4 episodi da un'ora trasmessi nel 1968 sulla BBC